GKB est un sigle qui peut désigner :
 Graubündner Kantonalbank (en français, Banque cantonale de Grisons), une banque cantonale suisse ;
 , un conglomérat américain.